Yi Won, nacido el 23 de septiembre de 1962 es el descendiente de la Dinastía Joseon, y la Cabeza de la Casa de Yi en Corea. Trabajó como gerente general de Hyundai hasta que el príncipe Yi Gu murió en 2005. Fue el hijo mayor del príncipe Gap de Corea, y se convirtió en hijo adoptivo del príncipe Yi Gu, el 39º cabeza de la Casa Imperial, aunque la legalidad de la adopción está discutida. El príncipe Won completó sus estudios en el Instituto de Tecnología de Nueva York.

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Yi Song-gye
 Imperio de Corea

Referencias 

Pretendientes al trono
Dinastia Choson